Фујуз може да се односи на:

 Фујуз (Горњи Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњи Алпи
 Фујуз (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара